Ву́лиця Браті́в Тимоше́нків — вулиця у Франківському районі міста Львова, у місцевості Вулька. Пролягає від вулиці Героїв Майдану до тупика (сполучається сходами з вулицею Академіка Сахарова).

Історія 
Вулиця прокладена у 1920-х роках, не пізніше 1929 року отримала назву Кадетська бічна. У 1936 році вулицю перейменували на вулицю Слівінського, на честь Іполіта Слівінського, польського архітектора. З 1943 року по липень 1944 року, на часі німецької окупації, вулиця мала назву Штрассе дер Жандармері. У 1946 році отримала назву Станіславського, на честь радянського актора та режисера Костянтина Станіславського.

Сучасна назва — на честь Володимира, Степана та Сергія Тимошенків.

Забудова 
Будинки вулицею Братів Тимошенків зведені у стилі сецесії. 

 № 2-А. Реставрована на початку XX століття кам'яниця 1920-х років. У радянські часи і по сьогодні розміщується ЛКП "Вулецьке" . 

 № 2-Б. Житловий багатоквартирний будинок елітного типу, збудований у 2008 році. 

 № 4. Кам'яниця зведена на початку XX століття. У 1965-1994 роках тут містився санаторій-профілакторій ЛКП «Львівелектротранс» на 50 місць, де без відриву від виробництва оздоровлювалося близько 700 працівників та членів їх родин у рік.

Примітки

Джерела 

 
 
 

Вулиці Франківського району Львова
Вулиці Львова, названі на честь людей